Коробов, Яков Евдокимович (1874—1928) — русский крестьянский писатель.
 Коробов, Яков Фёдорович (ум. после 1481) — новгородский посадник в 1476—1481 годах.